Sezon (1968) był 24. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 25 kwietnia 1968 i trwały do 20 października 1968. Tytułu nie obroniła drużyna Rosenborg BK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Lyn Fotball.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1968 w piłce nożnej
1968 w Norwegii